Hans-Valentin Hube (1890-1944), Duits generaal
 Jörg Hube (1943-2009), Duits regisseur